Horden (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Horden (Zweden), een Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel
 Horden, de hindernissen gebruikt in het Hordelopen